Il Kazakistan Futsal Championship 2021-2022 è stata la 24ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 kazako. La stagione regolare è iniziata il 6 novembre 2021 e si è conclusa il 1º maggio 2022, prolungandosi fino al 6 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Kairat campione del Kazakistan 2021-2022.
 Kairat e Ayat qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2022-2023.

Play-off

Tabellone

Supercoppa del Kazakistan 
La 9ª edizione della competizione ha opposto il , vincitore del campionato e della coppa, e l', secondo classificato in campionato. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica.

Voci correlate 
Coppa del Kazakistan 2021-2022 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Campionato kazako di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2021
Calcio a 5 nel 2022